Ženská čtyřhra Qatar TotalEnergies Open 2023 probíhala okolo poloviny února 2023. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. 

Titul obhájily nejvýše nasazené Američanky Coco Gauffová s Jessicou Pegulaovou, které ve finále zdolaly ukrajinsko-lotyšské turnajové dvojky Ljudmilu Kičenokovou s Jeļenou Ostapenkovou. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej. Deblová světová dvojka Gauffová vybojovala  na okruhu WTA Tour sedmý deblový titul a pro Pegulaovou to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2023
WTA Tour 2023